Манисти има више значења:
 Округ Манисти (Мичиген)
 Манисти (Мичиген)